Melechowo (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Melechowo (Wladimir), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Wladimir

 Dörfer:
 Melechowo (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Melechowo (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Melechowo (Jaroslawl, Rybinski), in der Oblast Jaroslawl, Rybinski rajon
 Melechowo (Jaroslawl, Uglitschski), in der Oblast Jaroslawl, Uglitschski rajon
 Melechowo (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Melechowo (Kursk), in der Oblast Kursk
 Melechowo (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Melechowo (Nowgorod, Moschenskoi), in der Oblast Nowgorod, Moschenskoi rajon
 Melechowo (Nowgorod, Tschudowski), in der Oblast Nowgorod, Tschudowski rajon
 Melechowo (Pskow, Noworschewski), in der Oblast Pskow, Noworschewski rajon
 Melechowo (Pskow, Nowosokolnitscheski, Goroschanskaja), in der Oblast Pskow, Nowosokolnitscheski rajon, Goroschanskaja wolost
 Melechowo (Pskow, Nowosokolnitscheski, Wjasowskaja), in der Oblast Pskow, Nowosokolnitscheski rajon, Wjasowskaja wolost
 Melechowo (Pskow, Opotschezki), in der Oblast Pskow, Opotschezki rajon
 Melechowo (Pskow, Pskowski), in der Oblast Pskow, Pskowski rajon
 Melechowo (Rjasan, Klepikowski), in der Oblast Rjasan, Klepikowski rajon
 Melechowo (Rjasan, Staroschilowski), in der Oblast Rjasan, Staroschilowski rajon
 Melechowo (Rjasan, Tschutschkowski), in der Oblast Rjasan, Tschutschkowski rajon
 Melechowo (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Melechowo (Wologda), in der Oblast Wologda